Austria:
 Peilstein im Mühlviertel – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Inne:
 Peilstein – ród

Zobacz też:
 Beilstein